Кнессет 22-го созыва () — парламент Государства Израиль, избранный на парламентскиx выборax в сентябре 2019 года. 22-й кнессет не смог сформировать правительство и был распущен.

Кнессет приведён к присяге 3 октября 2019 года, и начал работу 7 октября.

21 ноября 2019 президент передал кнессету мандат на формирование правительства; 12 декабря 2019 года самораспустился.

Спикером парламента — Юлий Эдельштейн.

Из 120 избранных депутатов — 28 женщин. Старейший депутат Кнессета (Яэль Герман) родилась в 1947 году. Кроме того, до образования Государства Израиль, в 1947 году, родился Хаим Кац.

Кнессет 23-го созыва будет приведен к присяге 16 марта.

Список партий 
 Кахоль-Лаван — 33 мандата
 Ликуд — 32 мандата
 Объединённый арабский список — 13 мандатов (до 10 февраля 2020 года)
 ШАС — 9 мандатов
 Наш дом Израиль — 8 мандатов
 Яхадут ха-Тора — 7 мандатов
 Авода-Гешер — 5 мандатов
 Ха-махане ха-демократи — 5 мандатов
 Ямина − 7 мандатов (до 10 октября 2019 года)
 Ихуд Леуми — 4 мандата (с 10 октября 2019 года)
 Новые правые — 3 мандата (с 10 октября 2019 года)
 Хадаш — 5 мандатов (с 10 февраля 2020 года)
 НДА — 3 мандата (с 10 февраля 2020 года)
 Объединённый арабский список — 3 мандата (с 10 февраля 2020 года)
 Арабское движение возрождения — 2 мандата (с 10 февраля 2020 года)

Примечания 

22
2019 год в Израиле
2020 год в Израиле